Live at Brixton Academy, un DVD et album live de la chanteuse Dido sorti en 2004 ;
 Live at Brixton Academy, un DVD du groupe Good Charlotte sorti en 2004.